Nottingham kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Nottingham – en stad i grevskapet Nottinghamshire i regionen East Midlands i England
 City of Nottingham – en enhetskommun och en unparished area i Nottinghamshire, England

USA
 Nottingham, Maryland
 Nottingham, New Hampshire
 Nottingham Township, Harrison County, Ohio
 Nottingham Township, Pennsylvania
 East Nottingham Township, Pennsylvania
 West Nottingham Township, Pennsylvania
 Nottingham – tidigare namn på en stad i Alameda County, Kalifornien, se Livermore, Kalifornien

Personer 
 Charles Howard, 1:e earl av Nottingham (1536–1624), befälhavare över den engelska flottan mot den spanska armadan, under Elizabeth I:s styre
 Edward Nottingham (1948–), en före detta amerikansk federal domare
 Sheriffen av Nottingham – den fiktiva skurken i legenden om Robin Hood
 Ian Nottingham – en karaktär från Witchblade-serien och TV-serien

Övrigt 
  – en jagare i Royal Navy
 University of Nottingham – ett universitet i Nottingham, England
 Nottingham – originaltitel på en film regisserad av Ridley Scott om Robin Hood och Sheriffen av Nottingham, se Robin Hood (film, 2010)
 Nottingham Lace – en låt av gitarristen Buckethead på albumet Enter the Chicken